Карл Станиславович Куркевич (17 октября 1926, Гомельская область — 19 марта 2002) — автоматчик роты автоматчиков 515-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии, рядовой. Кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография

Ранняя биография 
Родился 17 октября 1926 года в городе Мозырь Гомельской области, центре Мозырского округа Белорусской ССР, ныне районный центр в составе Гомельской области Республики Беларусь. Из семьи служащего. Поляк. Член КПСС с 1954 года.

Отец, активный участник становления Советской власти, коммунист, младшего сына назвал в честь Маркса – Карлом. В 1930-е годы семья переехала в местечко Любань (с 1938 года – городской посёлок, Минской области), куда по службе был переведён отец. В июле 1937 года он был арестован сотрудниками НКВД, в том же году приговорён к высшей мере наказания как участник «Польской военной организации» и расстрелян (реабилитирован в 1959 году).

В 1941 году юноша окончил семь классов Любанской средней школы.

В Великую Отечественная войну

В партизанском движении 
С началом Великой Отечественной войны остался на оккупированной территории. С первых дней активно включился в борьбу с захватчиками, вместе с другими патриотически настроенными ребятами собирал и прятал в укромных местах оружие и боеприпасы, оставленные на полях боёв. Уже на восьмой день войны они совершили диверсию, забросав гранатами автомашину с немецкими солдатами. Со временем группа оформилась в подпольную комсомольско-молодёжную организацию, которую возглавили старший брат Болеслав Куркевич, перед войной окончивший девять классов, и его друг Владимир Луковский. Подпольщики совершали отдельные диверсии на тыловых коммуникациях агрессора, занимались разведкой, распространяли листовки, вели агитационно-разъяснительную работу среди населения и военнопленных, наладили и поддерживали тесную связь с партийным активом, оставленным для развёртывания в районе подпольно-партизанского движения. Принимали действенное участие в подготовке и проведении успешной операции любанских партизан по разгрому вражеского гарнизона в районном центре 7 ноября 1941 года. Только спустя год немцам удалось напасть на след подпольной организации и обезглавить её: Б. Куркевич и В. Луковский были схвачены и замучены в немецких застенках.

Карл Куркевич ещё в первую военную зиму стал связным у партизанского командования, выполнял различные поручения – ходил в разведку, доставлял в отряд оружие и продовольствие. После разоблачения подпольной организации он вместе с матерью сумел уйти в лес, влился в состав партизанского отряда во главе с Н. Н. Розовым (14 августа 1943 года присвоено имя Героя Советского Союза М. М. Громова).

Действовал самостоятельно до января 1943 года, когда вошёл в состав вновь организованной 64-й партизанской бригады имени В. П. Чкалова (действовала на территории Любанского, Стародорожского, Старобинского и Слуцкого районов Минской области).

Комсомолец Куркевич участвовал в засадных боях, операциях по разгрому вражеских гарнизонов, в диверсиях на коммуникациях противника, в том числе на железной дороге в ходе «рельсовой войны». 30 июня 1944 года бригада воссоединилась с передовыми частями Красной армии, которые вели бои по освобождению Слуцкого района Минщины.

Бывший партизан Куркевич участвовал в восстановлении сельского хозяйства Любанского района, полностью опустошённого в годы оккупации.

В действующей армии 
В ноябре 1944 года он был призван в ряды Красной армии из партизанской бригады Любанским райвоенкоматом тогда Бобруйской области. Весь боевой путь прошёл стрелком-автоматчиком в составе 515-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии 61-го стрелкового корпуса 69-й армии на 1-м Белорусском фронте. 

В ходе Варшавско-Познанской наступательной операции (составной части Висло-Одерской стратегической операции) участвовал в боях по прорыву долговременной обороны на реке Висла и последующем преследовании противника по территории Польши. В ходе операции части 61-го стрелкового корпуса освободили город Радом, форсировав реки Пилица и Варта, - города Томашув, Яротин, обходным манёвром охватили крупную Познанскую группировку Вермахта и продолжили стремительное наступление, преодолев Мезерицкий укреплённый район и выйдя к концу января к реке Одер севернее немецкого города Франкфурт.

Орден Славы 3-й степени 
Рядовой К. С. Куркевич 4 февраля 1945 года при отражении атак противника на подступах к городу Франкфурт-на-Одере метким огнём уничтожил 15 противников. Приказом командира 134-й стрелковой дивизии № 0614 от 20 февраля 1945 года награждён орденом Славы 3-й степени.

Орден Славы 2-й степени 
В ночь на 26 февраля 1945 года К. С. Куркевич, действуя в составе группы захвата на юго-западной окраине города Франкфурт, стремительным броском преодолел открытую местность, ворвался в дом, двоих противников сразил, а двоих взял в плен и доставил в штаб полка. За отвагу и мужество в этом разведывательном выходе был представлен командиром полка к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени, но командир дивизии изменил статус награды. 9 марта 1945 года приказом по 69-й армии награждён орденом Славы 2-й степени.

Орден Славы 1-й степени 
В Берлинской наступательной операции 19 апреля 1945 года, отражая контратаку противника в районе населённого пункта Дебберин, огнём из автомата ликвидировал 18 солдат. 20 апреля 1945 года, увлекая за собой товарищей, в районе высоты 62,0 поднялся в атаку и в ходе боя уничтожил 13 противников, а двоих захватил в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года рядовой Куркевич Карл Станиславович награждён орденом Славы 1-й степени.

В советско-японской войне 
На этом война для Карла Куркевича не окончилась. Он в составе 134-й стрелковой Вердинской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени дивизии переброшен на Дальний Восток для участия в войне с Японией. В августе 1945 года принимал участие в советско-японской войне.

После войны 
В 1950 году старшина К. С. Куркевич демобилизован. Жил в городе Рига. Работал инструктором производственного обучения на Рижском текстильном комбинате «Ригас мануфактурас» (позднее – головное предприятие одноимённого хлопчатобумажного производственного объединения; ныне – ООО «Межрозе») в структуре Министерства лёгкой промышленности Латвийской ССР. 6 апреля 1985 года в ознаменовании 40-летия Победы он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Участвовал в съёмках фильма «Шёл солдат» (режиссёр Бабак М.; оператор Альтшулер В.). Один из героев одноимённой документальной книги К. М. Симонова.

Скончался 19 марта 2002 года. Похоронен на 2-м Лесном кладбище города .

Награды  
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Отечественной войны I степени (3.03.1985)

Полный кавалер ордена Славы:
 орден Славы I степени(15.05.1946) ;
 орден Славы II степени (09.03.1945);
 орден Славы III степени (20.02.1945);
 медали, в том числе:
 «За отвагу» (11.04.1944)
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией» (9 мая 1945)
 «За освобождение Варшавы» (9.6.1945)
 «За взятие За взятие Берлина» (9.6.1945)
 «За победу над Японией» (9.9.1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 

 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

Литература 
 Долготович Б. Д. Кавалеры ордена Славы. Минск, 2006
 
 
 Рощин И. И. Солдатская слава. Книга 6. , 1982
 Слава солдатская. Рига, 1970
 Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 6. Мінск, 1972.
 Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941-1945. - : БелСЭ, 1990.
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. Т. 5. Минск, 1982.
 Документы на сайте «Подвиг народа»
 Памяць: гіст.-дакум. хроніка Мазырскага раёна. - : Маст. літ., 1997.
 Памяць: гіст.-дакум. хроніка Любанскаго раёна. – : Ураджай, 1996.

Примечания

Ссылки 
 
 
 [az-libr.ru/Persons/ALG/878dfe62/index.shtml Куркевич, Карл]

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Полные кавалеры ордена Славы
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)